Chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano, a Collesano
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano, a Marciana

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano